«Байрон» — британский телевизионный фильм, основанный на жизни английского поэта лорда Байрона в зрелом возрасте, снятый Ником Диаром и режиссёром Джулианом Фарино. Главные роли исполняют Джонни Ли Миллер и Ванесса Редгрейв, сыгравшая Леди Мельбурн. Премьера состоялась в сентябре 2003 года на телеканале Би-би-си в двух частях по 75 минут.

В ролях

Серии

Процесс съёмок 
В ноябре 2002 года исполнительный продюсер канала Би-би-си Джейн Трантер анонсировала старт фильма, снятого Ником Диаром и режиссёром Джулианом Фарино. В статье для «Дейли телеграф» Том Леонард упомянул, что выход «Байрона» «является новейшим примером связки корпорации с процессом создания исторической драмы, который „актуален для современной аудитории“». Съёмки были спродюсированы Рут Баумгартен, а также исполнительными продюсерами в лице Лоры Мэки, Хилари Сэлмон и Андреа Миллера.

Миллер сказал, что в результате его описания мнение о Байроне у него сложилось следующее: «Он обладал необычайной способностью быть чрезвычайно приятным, добрым человеком, но в то же время мог быть действительно довольно жестоким, принимая решение в отношении кого-либо. Мне совершенно не нравится то, как он обращался с некоторыми людьми.»

Леди Каролина Лэм был отмечена Камиллой Пауэр как «маленькая женщина, невероятно уязвимая, одна из тех, кто обладает огромной жизненной силой».

Отзывы 
По последним данным 2,1 млн человек (12 % от общего числа зрителей) посмотрели первую серию, 1,8 млн человек (11 % от общего числа) — вторую серию из вышедших в эфир на BBC Two.

В предпросмотре перед выходом фильма в эфир на «BBC America» в 2005 году The New York Times заявил, что фильм «рисует жалостливый, порой серьёзный портрет без сокрытия тщеславия и ловкого притворства героя», и что Миллер «умело сочетает свою беспокойную страсть и моменты мрачного самобичевания» Александр Ларман на веб-сайте Британского института кино также похвалил работу Миллера, написав в профиле актёра, что в роли Байрона он был «чувствителен и тонок». Питер Чочран, писавший об изображении Байрона в сценарии, описал Миллера как «выдающегося лидера: это самый успешный сценарий Байрона».

Дженни Беван получила награду «Costume Design — Drama» от RTS Craft & Design Awards в 2004 году за работу над созданием фильма. Премии также был удостоен Джон-Пол Келли, номинированный в категории «Production Design — Drama».

Примечания

Ссылки 
 Byron BBC press pack

Телефильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2003 года
Телефильмы 2003 года
Фильмы Би-би-си
Фильмы-биографии Великобритании
Телефильмы на английском языке
Фильмы Джулиана Фарино
Исторические фильмы о 1810-х годах
Исторические фильмы о 1820-х годах